Luigi Ferri (1826-1895) – filosofo
Luigi Ferri (1868-1952) – vescovo cattolico
Luigi Ferri (1914-2007) – giurista
Luigi Ferri (1932-...) – deportato a Auschwitz